Socha svaté Máří Magdalény nebo socha svaté Máří Magdaleny je umělecké dílo, které může být umístěno:

 Socha svaté Máří Magdalény – na území Českého Dubu v okrese Liberec
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Děčína v okrese Děčín
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Větrova, části Frýdlantu, v okrese Liberec
 Socha svaté Máří Magdalény – na Křížovém vrchu u Cvikova v okrese Česká Lípa
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Levínské Olešnice v okrese Semily
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Telče v okrese Jihlava
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Vysokého nad Jizerou v okrese Semily
 Socha svaté Máří Magdalény – na území Žatci v okrese Louny